Lauw (België), een deelgemeente van Tongeren in de Belgische provincie Limburg
Lauw (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin